Шан-шу 尚書/尚书 – одно из названий сборника "Шу-цзин".
 Шан-шу 殤叔 – правитель царства Цзинь